Plester ist der Familienname folgender Personen:

 Dietrich Plester (1922–2015), deutscher Arzt
 Tim Plester (* 1970), britischer Schauspieler und Dramatiker